Newell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Newell (Californië)
Newell (Iowa)
Newell (North Carolina), voormalige plaats, tegenwoordig een wijk van Charlotte
Newell (Pennsylvania)
Newell (South Dakota)
Newell (West Virginia)

Personen:
Allen Newell (1927-1992), wetenschapper
Norman D. Newell (1909-2005), Amerikaans geoloog en paleontoloog